Pradettes :  commune française, située dans le département de l'Ariège
 Pradettes : quartier de Toulouse